SOE может означать:

 Special Operations Executive — британская разведывательно-диверсионная служба работавшая во время Второй мировой войны.
 Sony Online Entertainment — подразделение Sony, занимающееся разработкой и изданием видеоигр.
 State Owned Enterprise — государственное предприятие (находится в собственности государства).
 SOE (род. 1994) — украинская певица.